Caupolicán Ovalles puede referirse a:
 
 Caupolicán Ovalles, escritor venezolano (1936 - 2001).

 Caupolicán Ovalles, director, productor y guionista venezolano (1960).